Tetín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tetín (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Jičín, 
 Tetín (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar